Цмур () — Село в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Административный центр муниципального образования «Сельсовет Цмурский». Глава населённого пункта «Алибекова Раида Алибековна»

Географическое положение 
Расположено в 193 км к югу от Махачкалы. В 7 км от Цмура — райцентр Касумкент, в 2 км к югу — село Качалкент, в 5 км на западе — село Ичин.

Население

История 
 Жители села состояли в нескольких тухумных образованиях: Бажияр, Агасияр, Нюквер, Кавалар, Тарашар.
 В 1866—1928 гг. Цмур входил в состав Кутур-Кюринского наибства (участка) Кюринского округа. Основным занятием цмурцев являлись земледелие и животноводство. Горцы ездили также на заработки в Азербайджан, на нефтяные промыслы.
 По переписи 1886 года в селе было 110 хозяйств, численность населения составляла 668 человек: 348 мужчин и 320 женщин.

Археологические находки 
 К северо-западу от села (0,4 км.), на левом берегу реки Рычал находится поселение, относящееся к эпохе раннего железа площадью 200 на 100 м.
 На правом берегу реки Рычал, в 0,6 км к северо-западу от села находится могильник с грунтовыми погребениями (вытянутыми на спине костяками). Он был в значительной степени уничтожен при строительстве ГЭС. Среди инвентаря, переданного строителями с этого памятника, имеются обломки лепных, обмазанных глиной, горшков и баночных сосудов, серых лощеных сосудов, в том числе кувшина со сливным носиком. Могильник относится к скифскому и албанскому времени.

Инфраструктура 
Село газифицированно, есть водопровод. Функционируют средняя общеобразовательная школа, учебно-спортивный комплекс, медпункт, библиотека.
Неподалёку от села находится завод по розливу минеральной воды «Рычал-су».

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Сулейман-Стальского района